Луговський Анатолій Васильович (*1955) — поет, краєзнавець, журналіст, член НСПУ
 Луговський Борис Львович (*1898—†1937) — український етнограф, відомий чернігівський краєзнавець
 Луговський Василь Денисович (*1922—†1994) —український організатор сільського господарства Чернігівського району
 Луговський Володимир Іванович (*1929—†2005) — український кінорежисер, письменник
 Луговський Юрій Анатолійович (*1994—†2017) — сержант Національної гвардії України, снайпер-розвідник полку «Азов»

Луговський — селище, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Луговський — селище, Таштагольський район, Кемеровська область
 Луговський — селище, Тугулимський міський округ, Свердловська область
 Луговський — селище, Ханти-Мансійський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область